Johann Schultz ist der Name folgender Personen:

* Johann Bernhard Schultz (auch Johann Bernhard Schulz; 1627–1694), deutscher Stempelschneider und Kupferstecher
 Johann Friedrich Schultz (1739–1805), deutscher Theologe, Mathematiker, Philosoph und Hochschullehrer
 Johann Gottfried Schultz (1734–1819), deutscher Jurist und Zeichner
 Johann Gottlieb Schultz, deutscher Glockengießer 
 Johann Karl Schultz (1801–1873), deutscher Maler
 Johann Karl August von Schultz (1737–1800), deutscher Generalmajor
 Johann Matthias Schultz (1771–1849), deutscher Klassischer Philologe
 Johann Theodor Schultz (1817–1893), deutscher Maler und Pädagoge
 Johann Valentin von Schultz (auch Johann Valentin von Schulz; † 1686), österreichischer General der Kavallerie 

Siehe auch:
 Johann Schulz
 Johannes Schultz